Psycho-Circus est le titre américain du film germano-britannique Circus of Fear, réalisé par John Llewellyn Moxey en 1966.
 Psycho Circus est le  album du groupe Kiss sorti en 1998.
 Psycho Circus est une chanson sur cet album.